Empire Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Empire Township du comté de McLean dans l'Illinois.
  du comté d'Ellsworth dans le Kansas.
  du comté de McPherson dans le Kansas.
  du comté de Dakota dans le Minnesota.
  du comté de Leelanau dans le Michigan.
 Empire Township du comté d'Andrew dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships